Příjmení Bragg nese více osobností:

 Billy Bragg (* 1957) – britský zpěvák, kytarista a aktivista
 Braxton Bragg (1817–1876) – americký voják
 Don Bragg (1935–2019) – americký atlet
 William Henry Bragg (1862–1942) – britský fyzik, zakladatel rentgenové strukturní analýzy a rentgenové spektroskopie
 William Lawrence Bragg (1890–1971) – britský fyzik, zakladatel rentgenové strukturní analýzy a rentgenové spektroskopie